Frances Tiafoe era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Daniel Evans.

In finale Radu Albot ha sconfitto Daniel Evans con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-67.

Teste di serie 

  Juan Martín del Potro (quarti di finale)
  John Isner (semifinale)
  Frances Tiafoe (primo turno)
  Steve Johnson (quarti di finale)

 John Millman (primo turno)
 Andreas Seppi (quarti di finale)
 Taylor Fritz (primo turno)
 Adrian Mannarino (quarti di finale)

Qualificati 

  Daniel Evans (finale)
  Darian King (primo turno)

 Tim Smyczek (primo turno)
 Yosuke Watanuki (primo turno)

Alternate 
  Jason Jung (primo turno)

Wildcard 

  Juan Martín del Potro (quarti di finale)
  Lloyd Harris (secondo turno)

 John Isner (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2019